Zoologia:
 Lleó, animal de la família dels fèlids
 Lleó marí, mamífer marí de la família dels otàrids
 Astrologia: Lleó (astrologia), signe del Zodíac
 Astronomia: Constel·lació del Lleó, constel·lació zodiacal
 Toponímia:
 Lleó (Castella i Lleó), ciutat espanyola, situada a Castella i Lleó
 Província de Lleó, província de Castella i Lleó, amb capital a la ciutat de Lleó
 Castella i Lleó, comunitat autònoma d'Espanya
 Diòcesi de Lleó
 catedral de Lleó
 Heràldica: Lleó (heràldica), figura molt habitual en heràldica
 Història: Regne de Lleó, antic regne de la península Ibèrica medieval
 Biografies: 
 Emperadors romans d'Orient
 Lleó I el Traci, conegut com a Lleó el Gran i Flavi Valeri Lleó, emperador romà d'Orient del 457 al 474
 Lleó II (emperador), emperador romà d'Orient l'any 474
 Lleó III Isàuric, emperador romà d'Orient del 718 al 741, fundador de la dinastia isàurica
 Lleó IV el Khàzar, emperador romà d'Orient del 775 al 780
 Lleó V l'Armeni, emperador romà d'Orient del 813 al 820
 Lleó VI el Filòsof, emperador romà d'Orient del 886 al 911
 Papes de Roma:
 Papa Lleó I (Toscana, ? - Roma, 461)
 Papa Lleó II (Reggio de Calàbria ? - Roma, 683), Papa de l'Església Catòlica (682-83)
 Papa Lleó III (Roma, ? – 816), Papa de l'Església catòlica (795 - 816)
 Papa Lleó IV (Roma, segle IX – 855), Papa de l'Església Catòlica (847-55)
 Papa Lleó V (Ardea, ? – 903)
 Papa Lleó VI (Roma, ? – 928) 
 Lleó VII
 Lleó VIII (Roma, ? – 965) papa de l'Església Catòlica (963-65)
 Lleó IX (Alsàcia, 1002 – Roma, 1054)
 Lleó X (Florència, 1475 - Roma, 1521) 
 Lleó XI
 Lleó XII
 Lleó XIII
Reis d'Armènia Menor:
 Lleó I d'Armènia Menor (?-1140) 
 Lleó II d'Armènia Menor (c. 1150 – 1219) 
 Lleó III d'Armènia Menor (c. 1236-1289) 
 Lleó IV d'Armènia Menor (1289-1307) 
 Lleó V d'Armènia Menor (1309 – 1341) 
 Lleó VI d'Armènia Menor (1342-1393) 
 Reis d'Esparta:
 Lleó d'Esparta, rei d'Esparta al segle VI aC
 Reis de Geòrgia:
 Lleó d'Imerètia (1573-?), rei d'Imerètia del 1585 al 1588, germà de Jordi II d'Imerètia.
 Lleó de Kartli (Shah Quli Khan), nascut després de 1658 i abans de 1660, era fill de Vakhtang V de Kartli i de Rwadam.
 Lleó de Kakhètia, rei de Kakhètia del 1520 al 1574. Nascut el 1504, era fill de Jordi II de Kakhètia.
 Mtavaris de Geòrgia:
 Lèvan I Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1532 al 1546. Era fill de Mamia III Dadiani, al qual va succeir el 1532.
 Lèvan II Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1611 al 1657. Va néixer el maig del 1592 i era fill de Mamuka I Dadiani.
 Lèvan III Dadiani (Shaman Daula) mtavari de Mingrèlia del 1661 al 1681. Era fill de Iesse Dadiani i net de Mamuka I Dadiani.
 Lèvan IV Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1681 al 1691. Era fill natural de Lèvan III Dadiani i li va succeir.
 Lèvan V Dadiani, mtavari de Mingrèlia, Abkhàzia, Svanètia i Letchkumi. Va néixer a Zugdidi el 1793 i era fill de Grigol Dadiani.
 Lèvan Xarvaixidze (Muhammad Pasha), príncep d'Abkhàzia del 1779 al 1789. Era fill de Hamid Beg Xarvaixidze.
 Altres
 Lleó (ambaixador) (segle V aC), ambaixador espartà
 Lleó (jurista) (), jurista romà d'Orient
 Lleó (prefecte) (), polític romà d'Orient, prefecte del pretori d'Orient
 Lleó (metge) (segle VIII/IX), metge grec
 Lleó (orador) (segleIV aC), ambaixador i orador atenenc
 Lleó (pintor), pintor grec
 Lleó (polític) (segle II aC), polític atenenc
 Lleó Acadèmic (segle IV aC), escriptor grec
 Lleó d'Acris, bisbe grec dels búlgars amb seu a Ochrida
 Lleó d'Alabanda (segle IV aC), historiador i retòric grec de la Cària
 Lleó d'Atenes (segle V aC), militar atenenc
 Lleó Bituricense, bisbe de Bourges a mitjan segle V
 Lleó de Bizanci (segle IV aC), historiador i retòric grec
 Lleó de Calcedònia, arquebisbe de Calcedònia en temps d'Aleix I Comnè (1081-1118)
 Lleó Diaca (segle X), historiador romà d'Orient
 Lleó Egipci (segle IV aC), sacerdot pagà egipci
 Lleó Estipiota o Lleó Estipa, patriarca de Constantinoble del  (1134-1143)
 Lleó Gramàtic, historiador romà d'Orient
 Lleó Magentí o Magentè (segle XIV), escriptor romà d'Orient
 Lleó Malí (), governador romà d'Orient
 Lleó de Metapont, filòsof pitagòric grec
 Lleó de Salamina, polític atenenc
 Lleó de Tessalònica (segle IX), filòsof i eclesiàstic romà d'Orient
 Lleó l'Africà (Granada, 1488/95 - ?,1545/55), diplomàtic, geògraf i explorador de l'Àfrica del Nord.
 Mireia Lleó i Bertran